10823 Sakaguchi – asteroide

Persone 
 Ango Sakaguchi – scrittore giapponese
 Daisuke Sakaguchi – doppiatore giapponese
 Hironobu Sakaguchi – autore di videogiochi giapponese
 Mizuho Sakaguchi – calciatrice giapponese
 Tak Sakaguchi – attore e regista giapponese